La Ukrajina Super-Liha 2017-2018 fu la 27ª edizione del massimo campionato ucraino di pallacanestro maschile.Il titolo andò, al Čerkasy Mavpy che nella finale al meglio delle 5 partite superò per tre vittorie a zero il Dnipro, squadra vincitrice della Regular season.

Regolamento
Le 8 squadre partecipanti disputarono un doppio girone unico all'italiana, con partite d'andata e ritorno.Non furono previste retrocessioni.

Regular season

Playoffs

Tabellone

Finale

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018